Tomari (Hokkaido), een dorp in de Japanse onderprefectuur Shiribeshi op het eiland Hokkaido
 Tomari (Rusland), een stad op het Russische eiland Sachalin
 Voormalige Japanse naam van het nu Russische dorp Golovino op de Koerilen